Copycat kan betyda:

 Copycat – en kriminologisk term för brott som är imitationer av tidigare brott
 Copycat (film) – en amerikansk långfilm från 1995 som regisserades av Jon Amiel
 Copycat (sång) – en sång med den belgiska sångaren Patrick Ouchène
 Copycat Singers –  ett svenskt TV-underhållningsprogram 2011–2012